Az 1966–1967-es osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának ötvenhatodik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Rapid Wien csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Rapid Wien az 1966-67-es szezon bajnoka.
 A Rapid Wien részt vett az 1967–68-as bajnokcsapatok Európa-kupájában.
 Az Austria Wien részt vett az 1967–68-as kupagyőztesek Európa-kupájában.
 A Wiener SC részt vett az 1967–68-as vásárvárosok kupájában.
 Az SC Wacker, az 1. Wiener Neustädter SC és a Kapfenberger SV kiesett a másodosztályba.

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Osztrák 1
Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok